Лубянское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Белгородская область
 Лубянское сельское поселение — входит в Чернянский район

Костромская область
 Лубянское сельское поселение — входило в Кадыйский район, в 2009 году объединено с Чернышевским сельским поселением.

Орловская область
 Лубянское сельское поселение — входит в Дмитровский район

Рязанская область
 Лубянское сельское поселение — входит в Ухоловский район

Татарстан 
 Лубянское сельское поселение — входит в Кукморский район